Ле-Віжан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна
 Ле-Віжан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Верхня В'єнна
 Ле-Віжан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Канталь